Landen kan syfta på följande:

 Landen, Belgien, ort och kommun i Flandern, Belgien
 Landen, Ohio, ort i Ohio, USA
 Landen Ridge, en bergstopp i Antarktis
 John Landen (1719–1790), en engelsk matematiker